Джин Сиби́лла Лафонте́н (; род. 1 ноября 1931 года, Найроби, Кения) — британский религиовед и социальный антрополог, специалист по истории ритуалов (особенно обрядов инициации), рода и родства, колдовства и сатанизма, насилия над детьми и инцеста. Проводила исследования в Уганде, Демократической Республике Конго и Великобритании.

Биография 
Родилась 1 ноября 1931 года в Найроби.

В 1942—1949 годы училась в Кенийской средней школе для девочек.

В 1950—1953 годы училась в  Кембриджского университета, где получила степень бакалавра гуманитарных наук по археологии и антропологии с отличием.

В 1955—1957 годы училась в Ньюнэмском колледже Кембриджского университета, где получила степень доктора философии.

В 1957—1965 годы — преподаватель () Биркбек-колледжа.

В 1961 году — внештатный преподаватель кафедры антропологии Кингс-колледжа в Ньюкасле.

В 1962—1963 годы — преподаватель антропологии .

В 1968—1978 годы — доцент () кафедры антропологии Лондонской школы экономики.

В 1971 году была лектором имени Генри Мунро () в Эдинбургском университете.

В 1973—1977 годы — председатель Ассоциации социальной антропологии Великобритании и Содружества.

В 1976 году лектор имени Генри Майерса в .

В 1978—1984 годы — профессор кафедры антропологии Лондонской школы экономики.

С 1984 года — профессор-эмерит кафедры антропологии Лондонской школы экономики.

В 1985—1987 годы — президент .

В 1987 году была консультантом по планированию семьи Управления по развитию отношений с зарубежными странами Танзании.

В 2005 году — лектор имени Сола Сидора в Университете Нью-Гэмпшира.

С 2008 года — почётный научный сотрудник ИНФОРМ.

В разводе, имеет двух дочерей.

Консультант Совета по насилию над детьми, экономическому и социальному исследованию.

Консультант программы «Антропологические перспективы борьбы со СПИДом в Африке» Агентства США по международному развитию и .

Член Консультативного комитета Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии фонда «Save the Children».

Научная деятельность 
В 1953—1955 годы занималась этнографическим исследование гису в  в Уганде.

В 1962—1963 году занималась этнографией города и изучением местной политики в Киншасе.
 
В 1984—1985 годы занималась антропологией семьи и родства по заказу .

В 1985—1987 годы изучала сексуальное насилие над детьми в .

В 1992—1994 годы исследовала сатанинское ритуальное насилие для Министерства здравоохранения Великобритании.

В 2007 году изучала обвинения детей в колдовстве в Лондоне.

Награды 
 1999 — Почётный доктор Линчёпингского университета
 2003 — Почётный доктор Открытого университета
 2008 — Почётный  Голдсмитского колледжа

Научные труды

Монографии 

 La Fontaine J. The Gisu of Uganda. Ethnographic Survey of Africa: East Central Africa X. London: International African Institut, 1959
 
 
 
 
 
 La Fontaine J. The Extent and Nature of Organised and Ritual Sexual Abuse of Children, HMSO, 1994

Статьи 

 La Fontaine J. Homicide and Suicide among the Gisu // African Homicide and Suicide. (ed.) P. J. Bohannan. Princeton University Press, 1959
 La Fontaine J. Gisu Chiefs // East African Chiefs. (ed.) A. I. Richards. London: Faber, 1960
 La Fontaine J. Gisu Marriage and Affinal Relations // Marriage in Tribal Societies. Cambridge Papers in Social Anthropology № 3. (ed.) M. Fortes. Cambridge University Press, 1962
 La Fontaine J. Witchcraft in Bugisu // Witchcraft and Sorcery in East Africa. J. Middleton & E. Winter (eds.). London: Routledge, 1963
 La Fontaine J. Parricide in Bugisu: a study in intergenerational conflict // . Vol. 2. № 2. 1967.
 La Fontaine J. Tribalism among the Gisu // Tradition and Transition in East Africa. P. H. Gulliver (ed.). London: Routledge, 1969
 La Fontaine J. Two types of youth group in Kinshasa // Socialisation: the Approach from Social Anthropology ASA Monographs in Social Anthropology № 8. P. Mayer (ed.). London: Tavistock, 1970
 La Fontaine J. Introduction // The Interpretation of Ritual: Essays in honour of A. I. Richards. J. S. La Fontaine (ed). London: Tavistock, 1972
 La Fontaine J. Ritualisation of Women’s life-crises in Bugisu // The Interpretation of Ritual. J. S. La Fontaine (ed.). London: Tavistock, 1972
 La Fontaine J. The Free Women of Kinshasa // Choice and Change: Essays in honour of Lucy Mair. J. Davis (ed.). LSE Monographs № 50. London: Athlone Press, 1974
 La Fontaine J. Descent in New Guinea: an Africanist View // The Character of Kinship: essays in honour of Meyer Fortes. J. R. Goody (ed.) Cambridge: Cambridge University Press, 1975
 La Fontaine J. The Mother’s Brother as Patron // European Journal of Sociology. XVI. 1975
 La Fontaine J. Anthropology // A Handbook for the Study of Suicide. S. Perlin (ed.). Oxford: Oxford University Press, 1975
 La Fontaine J. Unstructured Social Relations? (The Munro Lectures) // West African Journal of Sociology. 1976. Vol. I. № 1.
 La Fontaine J. The Power of Rights (The Henry Myers Lecture) // . 1977. Vol. 12. № 3/4.
 La Fontaine J. Introduction // Face Values. A. Sutherland (ed.). London: British Broadcasting Corporation, 1978
 La Fontaine J. Introduction // Sex and Age as Principles of Social Differentiation ASA Monographs. № 17. J. S. La Fontaine (ed). London: Academic Press, 1978
 La Fontaine J. Land and the Political Community in Bugisu // Politics in Leadership. W. A. Shack and P. S. Cohen (eds.). Oxford: Clarendon Press, 1979
 La Fontaine J. The Domestication of the Savage Male //  1981. Vol. 16. № 3.
 La Fontaine J. Introduction // Chisungu: a girl’s initiation ceremony in Zambia. Second edition. A.I.Richards (ed.). London: Tavistock, 1982
 La Fontaine J. Anthropological Perspectives on the Family and Social Change // Quarterly Journal of the Economic and Social Research Council. Vol. 1. № 1. 1983
 La Fontaine J. Person and Individual: some Anthropological Reflections // The Concept of the Person. M. Carrithers, S. Collins & S. Lukes (eds.). New York: Cambridge University Press, 1985
 La Fontaine J. Invisible Custom (Presidential Address to the Royal Anthropological Institute 1986) // Anthropology Today. Vol 2. № 5. 1986
 La Fontaine J. Children in Social Worlds: an Anthropological Perspective // Children in Social Worlds: Parts of the Main. P. Light and M. Richards (eds.). Oxford: Polity Press, 1986
 La Fontaine J. Preliminary Remarks on a Study of Incest in England // Child Survival: Anthropological Perspectives on the treatment and maltreatment of Children. N. Shepher-Hughes (ed.) D. Reidel, 1987
 La Fontaine J. Anniversaries (Address to the Association of Child Psychologists and Psychiatrists Birthday Meeting) // Newsletter of the A.C.P.P. London, 1987
 La Fontaine J. Child Sexual Abuse and the Incest Taboo: Practical Problems and Theoretical Issues (Presidential Address to the Royal Anthropological Institute 1987.) // , 1988
 La Fontaine J. Public or Private?: The constitution of the family in anthropological perspective // International Journal of Moral and Social. Vol.3. № 3. 1988
 La Fontaine J. Power Authority and Symbols in Domestic Life (The Marett Lecture) // International Journal of Moral and Social Studies. Vol.5. № 3
 La Fontaine J. AGE (transl.into Italian) // Encyclopaedia of the Social Sciences 1992
 La Fontaine J. The Persons of Women (The Audrey Richards Lecture) // Persons and Powers. S. Ardener Berg (ed.). New York/Oxford, 1992
 La Fontaine J. Concepts of Evil, Witchcraft and the Sexual Abuse of Children // Etnofoor. Vol V. № 1-2. 1992 University of Amsterdam
 La Fontaine J. Defining Organised Sexual Abuse // Child Abuse Review. Vol. 2. 1993
 La Fontaine J. The sexual abuse of children in Britain; Current knowledge and research // Proceedings of the Conference on the Sexual Abuse of Children, Memorial University of Newfoundland, St John’s Newfoundland. 1995
 La Fontaine J. Organised and Ritual Abuse of Children // Medicine Science and the Law London April 1996
 La Fontaine J. Anthropology and Neighbouring Discourses: Bridges Built and Burnt // Ethnos. № 3-4. Stockholm National Museum of Ethnography
 La Fontaine J. Ritual Abuse // Organised Abuse. P. Bibby (ed.). Aldershot: Ashgate, 1996
 La Fontaine J. Are Children People? // The Invisibility of Children; papers presented at an international conference on anthropology and children May 1997 eds. Jean La Fontaine and Helle Rydstrom Linkopings Universitet Sweden, 1998
 La Fontaine J. Satanism and Satanic Mythology // Witchcraft and magic in Europe. Vol. VI The Twentieth Century. Bengt Ankarloo, Stuart Clark (eds.). Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999
 La Fontaine J. Anthropology of the Family // International Encyclopaedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Pergamon, 2000
 La Fontaine J. «Satanic Abuse» — lessons from a controversy // Challenging Religion. J. Beckford and J. J. Richardson (eds.). London: Routledge, 2003

Публицистика

Примечания

Ссылки 
 Интервью
 Satanic Abuse Scare in the UK, 25 Years On (организованная ИНФОРМ и языческим магазином  конференция «Сатанинская паника в Великобритании. 25 лет спустя» прошедшая 5 июля 2016 года в Лондонской школе экономики и политических наук)

Религиоведы Великобритании
Антропологи Великобритании
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Ньюнэм-колледжа (Кембридж)
Преподаватели Лондонской школы экономики
Исследователи новых религиозных движений
Африканисты
Члены Европейской академии
Почётные доктора Линчёпингского университета
Почётные доктора университетов Великобритании
Женщины-религиоведы
Президенты Королевского антропологического института